Humbert de la Tour-du-Pin ist der Name folgender Personen:
* Humbert I. de La Tour-du-Pin (um 1240–1307), Herr von La Tour-du-Pin und Dauphin von Viennois, siehe Humbert I. (Viennois)
 Humbert II. de la Tour-du-Pin (1312–1355), Dauphin von Viennois, siehe Humbert II. (Viennois)